Toponímia:
Marcilly (Manche)
Marcilly (Sena i Marne)
Marcilly-d'Azergues
Marcilly-en-Bassigny
Marcilly-en-Beauce
Marcilly-en-Gault 
Marcilly-en-Villette 
Marcilly-et-Dracy 
Marcilly-la-Campagne
Marcilly-la-Gueurce 
Marcilly-le-Châtel
Marcilly-le-Hayer 
Marcilly-lès-Buxy 
Marcilly-Ogny
Marcilly-sur-Eure
Marcilly-sur-Maulne
Marcilly-sur-Seine
Marcilly-sur-Tille
Marcilly-sur-Vienne